Pojmem stoupa obvykle rozumíme strojní zařízení:
 Stoupa (stroj) – zařízení určené k loupání obilovin; vyráběly se tak např. kroupy (obilky pšenice zbavené obalů); strojní zařízení k drcení (roztloukání) materiálu, např. třísla, rudy, kostí, skleněných střepů, makulatury; původně nástroj, jakýsi dřevěný hmoždíř, dřevěná nádoba na drcení (odtud i dnešní „dát do stoupy“); slovní obrat dát do stoupy znamená zničit, např. v období německé okupace a za totality určit celý náklad knih ke zničení a knihy zničit sešrotováním (např. Hrabalova Poupata).
 Stoupa (obec) (původně Starý Pochr) – místní název; zaniklá obec, součást obce Lesná v okrese Tachov
 Stoupa (Řecko) – letovisko na poloostrově Peloponés
 Tupoun Stoupa – postava z amerického animovaného seriálu Gumídci
stoupa (skart) – skartační znak S – označuje dokumenty krátkodobého významu, bez historické hodnoty, které se mohou po uplynutí skartačních lhůt a po provedení skartačního řízení vyřadit a zničit.

Externí odkazy